Это список исполнителей, имеющих отношение к лейблу звукозаписи Hollywood Records.

Действующие музыканты лейбла

Соло исполнители

Д 
 Коко Джонс
 Мэри Дигби

З 
 Зендая
 ZZ Ward

К 
 Каззер
 Сабрина Карпентер

Л 
 Деми Ловато (мультиконтракт с Island Records и Safehouse Records)

М 
 Джесси Маккартни
 Чайна Энн Макклейн
 Анна Маргарет
 Беатрис Миллер

Р 
 Джей Реймонд

С 
 Мартина Стоессель

Ф 
 Кейт Форбс

Х 
 Адам Хикс
 Люси Хейл
 Хорхе Бланко

Группы

A 
 Avengers Assemble

B 
 Breaking Benjamin

С 
 Capra
 Cherri Bomb

G 
 Grace Potter and the Nocturnals

P 
 Plain White T's

Q 
 Queen

R 
 R5

S 
 Selena Gomez & the Scene

Бывшие музыканты лейбла

Соло исполнители

Б 
 Остин Батлер
 Корбин Блю

В 
 Алекса Вега
 Кайл Винсент

Д 
 Хэйли Дафф
 Хилари Дафф
 Моррис Дэй
 Z-Trip (DJ)
 Джо Джонас
 Джессика Сатта

Ж 
 Сеу Жоржи

К 
 Джош Келли
 Большой Кенни

Л 
 Менди Лион
 Стефано Лангоне

М 
 Майли Сайрус
 Идина Мензель
 Шеди Монтейдж
 Брайан Мэй
 Бриджит Мендлер

П 
 Хейден Панеттьер
 Джордан Прютт

Р 
 Джессика Райддл
 Альфа Рев
 Найди Рохас
 Рик Рокер

С 
 Равен-Симоне
 Сай Смит
 Тина Сугандж

Ф 
 Гран Бел Фишер

Х 
 Ванесса Хадженс
 Хай-Си (Hollywood BASIC)
 Инграм Хилл

Я 
 Саманта Янус

Группы

0-9 
 3rd Strike
 78violet

A 
 Alpha Rev
 Apartment 26
 Allstar Weekend

B 
 Ballas Hough Band
 BBMak
 The Brian Setzer Orchestra
 Butthole Surfers

C 
 Caroline's Spine
 Charizma & Peanut Butter Wolf (Hollywood BASIC)
 The Cheetah Girls
 The Crosswalk
 Coolbone

D 
 Danzig
 The Dead Milkmen
 Diffuser
 Duran Duran

E 
 Elefant
 Evans Blue
 Everlife

F 
 Fashion Bomb
 Fastball
 Fishbone
 Flashlight Brown

H 
 Honor Society
 Human Waste Project

I 
 In real life https://en.m.wikipedia.org/wiki/In_Real_Life_(band)
 Indigo Girls
 Ingram Hill
 Insane Clown Posse
 Into Another

J 
 J’son
 Jonas Brothers

L 
 Leftover Salmon
 Lifers' Group (Hollywood BASIC)
 Los Lobos
 Loudmouth

M 
 The Minus 5

N 
 Nick Jonas & the Administration
 Nobody's Angel

O 
 Organized Konfusion (Hollywood BASIC)

P 
 The Party

Q 
 Queen + Paul Rodgers

R 
 Raw Fusion (Hollywood BASIC)
 Rattlebone
 Sacred Reich

S 
 The Scream
 Seaweed
 Simon Says
 Sparta
 Sprung Monkey
 Stryper
 The Suicide Machines

T 
 T-Ride
 Tsar
 Vlad Yasukevich

Y 
 Youngstown

Z 
 Zimbabwe Legit (Hollywood BASIC)

Примечания 

Hollywood Records